Oja steht für:
 Oja (Flöte), eine Flöte in Nigeria
 Oja (Fluss), Fluss in der Region La Rioja, Spanien
 Oja (Jenissei), Nebenfluss des Jenissei, Russland
 Oja (Maly Taschtyp), Nebenfluss des Maly Taschtyp, Russland
 Oja (Njuk), Zufluss des Sees Njuk in Karelien, Russland
 (5080) Oja, Hauptgürtelasteroid

Oja ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Oja (1905–1950), estnischer Komponist
 Erkki Oja (* 1948), finnischer Computerwissenschaftler
 Eve Oja (1948–2019), estnische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Hannes Oja (1919–2012), estnischer Journalist und Dichter
 Kristjan Oja (* 1968), estnischer Biathlet
 Mihkel Oja (* 1996), estnischer Skispringer
 Pääru Oja (* 1989), estnischer Schauspieler
 Peeter Oja (* 1960), estnischer Schauspieler und Komiker
 Regina Oja, Geburtsname von Regina Ermits (* 1996), estnische Biathletin

OJA steht für:
 Thomas P. Stafford Airport (FAA-Code), Flughafen von Weatherford (Oklahoma), Custer County, Oklahoma

Siehe auch:
 Öja
 Oia
 OYA